Sukman ist:

 eine Transkriptionsvariante des türkischen Namens Sökmen
 der Nachname von Harry Sukman (1912–1984), einem US-amerikanischen Komponisten